Castletown (Schotland)
Castletown (Man)